Název Prūdupis může znamenat:

 Prūdupis (Ąžuolupis) – říčka na severu Litvy, pravý přítok řeky Ąžuolupis (povodí Lielupe)
 Prūdupis (Juostinas) – řeka v Litvě, levý přítok Juostina (povodí Nevėžisu)
 Prūdupis (Kamatis) – říčka na severu Litvy, pravý přítok řeky Kamatis (povodí Lielupe/Mūša)
 Prūdupis (Karkluojė) – řeka na západě Litvy, pravý přítok řeky Karkluojė (povodí Minije)
 Prūdupis (přítok Minije) – řeka na západě Litvy, levý přítok Minije
 Prūdupis (Němen) – řeka v Litvě, levý přítok Němenu
 Prūdupis (Ožkalaukis) – říčka na severu Litvy, levý přítok řeky Ožkalaukis (povodí Lielupe/Mituva (Lėvuo))
 Prūdupis (Vadakstis) – řeka na severu Litvy, levý přítok řeky Vadakstis